Ларс Бергер (Левангер; 1. маја 1979) је норвешки биатлонац и нордијски скијаш. Његова сестра је Тора Бергер, светска првакиња и олимпијска победница у биатлону. Бергерова породица се 1985. из Левангера преселила у Лесје Опланд, једа од скијашких центара Норвешке, где је одржан један део Зимских олимпијских игара 1994. Када је имао шест година Бергер се почео бавити скијашким трчањем, а као тинејџер одлучио је да испроба у биатлону.

У репрезентацију у биатлону ушао је 2001. Током 2004. на Светском првенству у биатлону одржаном у Оберхофу (Немачка), освојио је две сребрне медаље појединачно у дисциплини масовни старт на 15 км и екипно са штафетом 4 х 7,5 км, Исте године освојио је две златне медаље на светском војном првенству у скијашком трчању и такмичењу војних патрола. Годину је завршио као пети у укупном пласману Светског купа и неколико златних медаља од норвешком првеству у биатлону. 

На Светском првенству у биатлону 2007. у Антхолцу (Италија), Бергер је са штафетом 4 х 7,5 км поново освојио сребро. Након неколико разочаравајућих трка, углавном због лошег гађања Бергер је изостављен из репрезентацје у сезони 2008/09. Његова „освета“ у следећој сезони са две победе у Светском купу у спринертским дисциплинама и сребра у спринту и злата са штафетом на Светском првенству у Пјонгчангу. Сматра се набржим скијашем у биатлону, али у гађању често подбаци што му није дозвољавло бољи пласман и победе.

Бергер се у земљи од 2002. унакрсно такмичи у скијашком трчању и биатлону и у оба спорта постиже победе. У скијашком трчању на светским првенствима у Обрсдорфу 2005. и Сапороу 2007. осваја три златне медаље.

Бергер је први спортиста који је успео да у истој години освоји медаље на Светском првенству у биатлону и нордијско скијању. Он је такође једини спортиста који је освојио златну медаљу у штафети на оба светска првенства (у нордијском скијању у 2005 и 2007, у биатлону у 2009).

Пласмани у Светском купу 
 2001/20 — 76. (12 бодова)
 2002/03 — 43. (92 бода)
 2003/04 — 5. (589 бодова)
 2004/05 — 17. (298 бодова)
 2005/06 — 34. (143 бода)
 2006/07 — 27. (236 бодова)
 2007/08 — 78. (14 бодова)
 2008/09 — 17. (444 бода)
 2009/10 — 34. (227 бодова)
 2010/11 — 17. (440 бодова)
 2011/12 — 44. (157 бодова)
 2012/13 — 53. (109 бодова)

Статистике Светског купа

Извори

Спољашње везе 

 Профил на sports-reference.com

Рођени 1979.
Норвешки биатлонци
Норвешки нордијски скијаши
Нордијски скијаши на Зимским олимпијским играма 2010.
Биатлонци на Зимским олимпијским играма 2010.
Норвешки олимпијци на Зимским олимпијским играма 2010.
Освајачи олимпијских медаља у скијашком трчању
Освајачи сребрних олимпијских медаља за Норвешку
Светски прваци у биатлону
Светски прваци у скијашком трчању